Святосла́в Мстисла́вич (*? — †1172/1193) — князь берестейський (1170—1172/1193), син великого князя київського, Мстислава Ізяславича. За іншими даними, був князем волинським (1170—1173). Деякі дослідники вважають Святослава не рідним сином Мстислава Ізяславича. Помер, за різними оцінками, 1172, 1183 або 1193 року у Бересті.

Інформація про дружину та дітей відсутня.

Родовід

Див. також 
 Князі володимирські
 Роман Мстиславич
 Всеволод Мстиславич (князь волинський)

Джерела 
 Рюриковичі. Мономаховичі. Волинська гілка

Рюриковичі
Князі берестейські
Князі володимирські
Смоленські князі